

Cinema 
Giochi di morte (The Blood of Heroes, distribuito anche come The Salute of the Jugger) – film del 1989 diretto da David Webb Peoples

Letteratura 
Giochi di morte (За всё надо платить – Za vsë nado platit') – romanzo poliziesco scritto da Aleksandra Marinina nel 1995.

Televisione 
Giochi di morte (The Killing Game) – episodio diviso in due parti della quarta stagione di Star Trek: Voyager
 Giochi di morte (Subliminal Seduction) – film per la televisione del 1996 diretto da Andrew Sevens